Средње Село може да се односи на:

 Средње Село (Плетерница), насеље града Плетернице, Република Хрватска;
 Средње Село (Цетинград), насељено место у општини Цетинград, Република Хрватска;
 Средње Село (Шолта), насељено место у општини Шолта, Република Хрватска;